Kritisk temperatur kan syfta på
 Kritisk temperatur – temperaturen när skillnaden mellan vätska och gas upphör, se kritisk punkt (termodynamik)
 Kritisk temperatur – temperaturen när ett material i fasta tillståndets fysik karakteriseras av en oändligt stora elektriska ledningsförmåga, se supraledare